Clutha puede referirse a:

El río Clutha.
El Distrito Clutha.
El electorado de Clutha-Southland.